Sofiaregionen är en region i Madagaskar. Den ligger i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Antananarivo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Sofiaregionen är bergig österut, men västerut är den kuperad.

Sofiaregionen delas in i:
 Antsohihy
 Befandriana Avaratra District
 Mandritsara
 Bealanana District

Följande samhällen finns i Sofiaregionen:

 Antsohihy
 Bealanana
 Antsirabe Afovoany

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Madagaskar